È stato primario otorinolaringoiatra e docente dell'Università Statale di Milano. Autore di pubblicazioni scientifiche e di libri. Divulgatore scientifico per alcune testate televisive. 

Promotore di iniziative informative contro l'inquinamento acustico.

È stato consigliere comunale, consigliere provinciale e presidente della Commissione Cultura della Provincia di Mantova come indipendente. 

È responsabiledell'Unità Operativa di Otorinolaringologia dell'Hesperia Hospital di Modena (Ospedale Privato accreditato di alta specializzazione chirurgica). È Primario Emerito del Presidio Ospedaliero dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova.

Promotore nel 2019 di un nuovo modello di accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia, presentato al MIUR, in grado di coniugare il libero accesso con la meritocrazia: nessun test di ammissione alla facoltà, ma alla fine del secondo trimestre del primo anno lo studente che non abbia superato gli esami sulle materie del primo anno dovrà sostenere un test di conferma di ammissione su di esse. Qualora non venga superato il test di conferma lo studente sarà escluso dal corso di laurea.

Biografia

Biografia, attività professionale e scientifica

Dopo aver frequentato il Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” di Lanciano (Chieti) si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Modena nel 1968. Si è specializzato in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale presso l'Università di Bologna nel 1971 e in Audiologia presso l'Università degli Studi di Milano nel 1980 e ha ricoperto il ruolo di Assistente medico presso la Clinica Otorinolaringoiatrica dell'Università di Verona.

Nel 1974 ha ricevuto l'incarico di ruolo di Vice Primario Otorinolaringoiatra presso l'Ospedale Carlo Poma di Mantova e nel medesimo anno ha introdotto presso il nosocomio mantovano l'utilizzo dei potenziali uditivi evocati tronco encefalici nella diagnosi delle sordità infantili.

Dopo aver frequentato (1976) il corso di Perfezionamento in Otochirurgia presso l'Università di Bordeaux, a seguito di superamento di concorso pubblico presso il Policlinico Umberto I di Roma, è stato nominato Primario di ruolo della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Carlo Poma di Mantova mantenendo tale ruolo apicale dal 1990 al 2009. Nel 1986 ha istituito il Centro di Foniatria presso l'Ospedale Carlo Poma di Mantova per la diagnosi e la cura dei disturbi della voce e del linguaggio. Nel 1988 è stato un precursore dell'innovativa tecnica di microchirurgia endoscopica rino sinusale, attualmente di uso routinario nella chirurgia rino sinusale.

È stato relatore nei congressi medici della specialità in Italia e all'estero. Relatore a diversi convegni inerenti alle politiche socio sanitarie:

"Buone pratiche per una Sanità a misura d'uomo", Pescara, 13 dicembre 2013

"Prospettive in Sanità: eque, sostenibili, di qualità", Mantova, 6 marzo 2014 aula magna dell'Università di Mantova
 
"Il Servizio Sanitario Nazionale: dal passato alla Sanità digitale", Mantova 22 marzo 2019 aula magna dell'Università di Mantova, organizzato dall'Università di Mantova e dall'Università di Modena e Reggio Emilia.

"La carenza dei medici di medicina generale: cause, soluzioni e possibili ricadute sulla nuova medicina territoriale", Mantova 28 gennaio 2023 aula magna dell'Università di Mantova, organizzato dall'Università di Mantova e dall'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Mantova

Dal 2011 è Responsabile dell'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell'Hesperia Hospital di Modena (Ospedale Privato accreditato di alta specializzazione chirurgica)

Incarichi accademici

Ha ricoperto i seguenti incarichi accademici: è stato Professore Aggregato di Anatomia Clinica Cervico-Facciale dell'Università degli Studi di Milano dal 1986 al 1990, Professore a contratto stabilizzato di Anatomia Clinica Cervico-Facciale dell'Università degli Studi di Milano dal 1996 al 2018, Visiting Professor dell'Istituto Clinico di Otologia “Garcia Ibañez” di Barcellona dal 1998 al 1999, Professore a contratto di Otorinolaringoiatria della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale della II Clinica Otorinolaringoiatrica dell'Università Statale di Milano dal 2009 al 2011, dal 2015 è membro del Consiglio Scientifico della Fondazione Università di Mantova. Dal 2020 è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università di Mantova.

Pubblicazioni 
Autore di 103 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali e di 16 comunicazioni scientifiche specialistiche a Convegni nazionali ed europei. Anno 2020: Taurozzi e Mahmoud Abou Merhi (Hesperia Hospital Modena) hanno sperimentato un innovativo trattamento dell'anosmia post Covid mediante riabilitazione olfattoria.

 

Le quattro pubblicazioni che seguono sono presenti nella banca dati biomedica PubMed che fa riferimento alla Biblioteca nazionale di medicina degli Stati Uniti d'America:

 

 

 

 

Ha all'attivo due libri:

 Nicola Taurozzi, Guida pratica all'otoscopia clinica, Salerno, 1990, Momento Medico, ISBN 8881601141
 Nicola Taurozzi e Marco Truzzi, Atlante di otologia clinica, Caselle di Sommacampagna (VR), 2004, Cierre Grafica realizzata per Dompè S.p.A.

Laurea honoris causa

Onorificenze

Note 

Professori dell'Università degli Studi di Milano